De megabyte, 106 bytes. Let op: mebibyte, 220 bytes, wordt afgekort als MiB.
 Milton Bradley Company, een spelfabrikant
 MB (Praag), een Tsjechisch historisch motorfietsmerk
 Morse-Beauregard, een Amerikaans historisch motorfietsmerk
 MB, het tijdschrift van Museum Belvédère
 Ministerieel besluit (België). 

 Megabit, 106 bits, bij voorkeur afgekort als Mbit
 Let op: mebibit, 220 bits, wordt afgekort als Mibit of soms Mib.
 Megabase, 106 basen
 Myoglobine, een in grote hoeveelheden voorkomend zuurstofbindend eiwit in de spieren van gewervelde dieren

 Millibar, niet-SI-eenheid van druk